ЦФС Кошутњак ( Централни Филмски Студио Кошутњак ) је био ООУР филмске компаније Авала филма

Продукција филмова 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" | 1970.-те
|-
| 1974. || Отписани ||
|-
| 1975. || Кичма ||
|-
| 1975. || Зимовање у Јакобсфелду ||
|-
| 1975. || Наивко ||
|-
| 1976. || Салаш у малом риту ||
|-
| 1976. || Војникова љубав ||
|-
| 1976. || Повратак отписаних ||
|-
| 1977. || Љубавни живот Будимира Трајковића ||
|-
| 1977. || Бештије ||
|-
| 1978. || Није него ||
|-
| 1978. || Мирис земљe ||
|-
| 1978. || Тигар ||
|-
| 1978. || Тренер ||
|-
| 1978. || Двобој за јужну пругу ||
|-
| 1979. || Радио Вихор зове Анђелију ||
|-
| 1979. || Освајање слободе ||
|-
| 1979. || Другарчине ||
|-
| 1979. || Јована Лукина ||
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" | 1980.-те
|-
| 1980. || Срећна породица ||
|-
| 1980. || Светозар Марковић ||
|-
| 1980. || Рад на одређено време ||
|-
| 1980. || Снови, живот, смрт Филипа Филиповића ||
|-
| 1981. || Сјећаш ли се Доли Бел ||
|-
| 1981. || Доротеј ||
|-
| 1981. || Берлин капутт ||
|-
| 1981. || Шеста брзина ||
|-
| 1981. || Бановић Страхиња ||
|-
| 1981. || Краљевски воз ||
|-
| 1981. || Лов у мутном ||
|-
| 1982. || Савамала ||
|-
| 1982. || Смрт господина Голуже ||
|-
| 1982. || Далеко небо ||
|-
| 1982. || Мој тата на одређено време ||
|-
| 1982. || Саблазан ||
|-
| 1983. || Још овај пут ||
|-
| 1983. || Маховина на асфалту ||
|-
| 1983. || Како сам систематски уништен од идиота ||
|-
| 1983. || Тимочка буна ||
|-
| 1984. || Крај рата ||
|-
| 1985. || Оркестар једне младости ||
|-
| 1985. || Време леопарда ||
|-
| 1985. || Бал на води ||
|-
| 1985. || Кво вадис? ||
|}

Спољашње везе 
 ЦФС Кошутњак имдб
 ЦФС Кошутњак - филмска банка

Српска кинематографија
Југословенске издавачке куће